Tegernbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Tegernbach (Dorfen), ehemalige Gemeinde, deren Hauptteil jetzt zu Dorfen, Landkreis Erding, Bayern, gehört
 Tegernbach (Egglkofen), Ortsteil der Gemeinde Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Tegernbach (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Tegernbach (Mittelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mittelstetten, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Tegernbach (Pfaffenhofen an der Ilm), ehemalige Gemeinde, jetzt Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Tegernbach (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern, mit Turmhügel Tegernbach
 Tegernbach (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern

 Tegernbach (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich mit Burg Tegernbach

Gewässer:
 Tegernbach (Gebersdorfer Bach), linker Zufluss des Gebersdorfer Bachs bei Tegernbach, Markt Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Tegernbach, anderer Name des Burggraben (Glonn), linker Zufluss der Glonn (Amper) bei Mittelstetten, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Tegernbach (Rott), linker Zufluss der Rott in Neumarkt-St. Veit im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Sonstiges:
 Kloster Tegernbach
 Herrschaft Tegernbach in Österreich ob der Enns, siehe Schloss Parz

Siehe auch:
 Degernbach